

Astronomia 
 23638 Nagano – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Nagano – città del Giappone, capoluogo dell'omonima prefettura, situata nell'isola di Honshū, alla confluenza dei fiumi Chikuma e Sai

Persone 
 Ai Nagano (1974) – doppiatrice giapponese
 Hiroshi Nagano (1967) – ex cestista giapponese
 Kent Nagano (1951) – direttore d'orchestra statunitense
 Mamoru Nagano (1960) – fumettista, stilista, musicista, character e mecha designer giapponese
 Mei Nagano (1999) – attrice e modella giapponese
 Nagano Narimasa (1491-1561) – samurai giapponese 
 Nagano Narimori (1544-1566) – samurai giapponese 
 Osami Nagano (1880-1947) – ammiraglio giapponese
 Takeshi Nagano (1985) – pallavolista giapponese

Pagine correlate 
 Clan Nagano – importante famiglia di samurai servitrice del clan Uesugi che combatté contro il clan Takeda durante il periodo Sengoku